Het Dzjemal Zeinklisjvilistadion is een voetbalstadion in de Georgische stad Bordzjomi. In het stadion speelt FK Bordzjomi haar thuiswedstrijden.

Zie ook
 Lijst van voetbalstadions in Georgië

Voetbalstadion in Georgië
Samtsche-Dzjavacheti